Квитковое () — село в Ивановском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 63 человека. Почтовый индекс — 75424. Телефонный код — 5531. Код КОАТУУ — 6522980503.

В селе родился Герой Советского Союза Фёдор Резник.

Местный совет 
75424, Херсонская обл., Ивановский р-н, с. Балашово

Ссылки 
 Квитковое на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Ивановского района (Херсонская область)